

Astronomia
16053 Brennan – asteroide della fascia principale

Onomastica
Brennan – nome proprio di persona inglese e irlandese maschile

Persone
Colleen Brennan – pornoattrice statunitense
Colt Brennan – giocatore di football americano statunitense
Eileen Brennan – attrice statunitense
Enya Patricia Brennan, meglio nota con lo pseudonimo Enya – cantante e musicista irlandese
Francis John Brennan – cardinale statunitense
Herbie Brennan – scrittore irlandese
Ian Brennan – autore televisivo, attore e produttore statunitense
Jim Brennan – calciatore canadese
Joe Brennan – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Joseph Keirn Brennan – compositore statunitense
Killian Brennan – calciatore irlandese
Moya Brennan – musicista irlandese, sorella di Enya
Paddy Brennan – giocatore di lacrosse canadese
Pete Brennan – cestista statunitense
Scott Brennan – canottiere australiano
Shay Brennan – calciatore irlandese
Thom Brennan – musicista e compositore statunitense
Tom Brennan – cestista statunitense
Walter Brennan – attore statunitense
William Brennan – giudice statunitense

Trasporti
Ferrovia Brennan – tipo di monorotaia